У́лица Ле́нина — улицы в различных населённых пунктах, названные в честь В. И. Ленина. Ниже перечислены некоторые из них.

Россия 
 Улица Ленина в Алатыре.
 Улица Ленина в Александрове.
 Улица Ленина в Апатитах.
 Улица Ленина в Арзамасе.
 Улица Ленина в Астрахани.
 Улица Ленина в Балашове.
 Улица Ленина в Бирске.
 Улица Ленина в Благовещенске.
 Улица Ленина во Владикавказе.
 Улица Ленина в Волгодонске.
 Улица Ленина в Вологде.
 Улица Ленина в Воронеже.
 Улица Ленина — прежнее (в 1930-х — 1940-х) название улицы Щербакова в Екатеринбурге.
 Улица Ленина в Заполярном.
 Улица Ленина в Зеленоградске.
 Улица Ленина в Ижевске.
 Улица Ленина в Иркутске.
 Улица Ленина — прежнее (до 1965 г.) название улицы Космонавтов в Ишимбае.
 В Казани:
 Улица Ленина — прежнее название Кремлёвской улицы в центре города.
 Улица Ленина — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района.
 Улица Ленина в Кирове.
 Улица Ленина в Коломне.
 Улица Ленина в Королёве.
 В Краснодаре:
 Улица Ленина;
 Улица Ленина — прежнее (до 1959 года) название Российской улицы в Краснодаре (пос. Калинино).
 Улица Ленина в Красноярске.
  в Красном Сулине.
 Улица Ленина в Кургане.
 В Курске:
 Улица Ленина;
 Улица Ленина — прежнее (до 1940 г.) название 1-й Стрелецкой улицы до включения Стрелецкой слободы в состав города.
 Улица Ленина — прежнее название улицы Фрунзе в Лениногорске.
 Улица Ленина в Лесных Полянах.
 В Липецке:
 Улица Ленина;
 Улица Ленина — прежнее (до 1960 г.) название улицы Бабушкина;
 Улица Ленина — прежнее (до 1969 г.) название Студёновской улицы;
 Улица Ленина в Михайловке.
 В Москве:
 Улица Ленина — улица в дачном посёлке Кокошкино.
 Улица Ленина — улица в селе Красная Пахра.
 Улица Ленина в Новокузнецке.
 Улица Ленина в Новом Осколе.
 Улица Ленина в Новосибирске.
 Улица Ленина — бывшее название улицы Правды в Новочеркасске.
 Улица Ленина — бывшее название улицы Кирова в Норильске.
 Улица Ленина в Омске.
 Улица Ленина в Орехово-Зуеве.
 Улица Ленина в Орле.
 Улица Ленина в Перми.
 Улица Ленина в Подольске.
 Улица Ленина в Реутове.
 Улица Ленина во Ржеве.
 Улица Ленина в Рязани.
 Улица Ленина в Салавате.
 Улица Ленина — бывшее название улицы Александра Невского в Самаре (до 2010 г.).
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Ленина.
 Улица Ленина в Шушарах.
 Улица Ленина — бывшее название Пискарёвского проспекта (1925—1933).
 Улица Ленина — бывшее название Широкой улицы (1919—1993) в Пушкине.
 Улица Ленина в Сочи.
 Улица Ленина — бывшее название Воскресенской улицы в Старой Руссе до 2014 г.
 Улица Ленина в Старом Осколе.
 Улица Ленина в Суздале.
 Улица Ленина в Тюмени.
 Улица Ленина в Ульяновске.
 Улица Ленина в Улан-Удэ.
 Улица Ленина в Уфе.
 Улица Ленина в Чите.
 Улица Ленина в Челябинске — название южной части улицы Свободы с 1920 по 1950-е.
 Улица Ленина в Элисте.
 Улица Ленина в Яранске.

Крым 
  в Алуште.
 Улица Ленина в Севастополе.
 Улица Ленина в Феодосии.

Белоруссия 
 Улица Ленина в Бресте.
 Улица Ленина в Витебске.
 Улица Ленина в Гродно.
 Улица Ленина в Минске.
 Улица Ленинская в Могилёве.
 Улица Ленина в Орше.
 Улица Ленина в Полоцке.

Молдавия 
 Улица Ленина в Бендерах.
 Улица Ленина в Комрате.

См. также